

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Korczyn – część wsi Pniewo-Czeruchy w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Korczyn – wieś woj. świętokrzyskim, pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Korczyn – osada w woj.wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów

Miejscowości na Ukrainie 
 Korczyn – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon radziechowski
 Korczyn – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon skolski

Zobacz też 
 Nowy Korczyn, Stary Korczyn, Korczyn Rustykalny, Korczyn Szlachecki
 Miniewicze
 Korczyna